Жан-Мише́ль Бланке́ (; род. 4 декабря 1964, Париж) — французский юрист и политик, министр национального просвещения (2017—2022).

Биография 
Получил степень магистра философии в университете Париж 1 Пантеон-Сорбонна, диплом углублённого изучения наук (DEA) по политологии в парижском Институте политических исследований, а также диплом DEA по праву в университете Пантеон-Ассас. Преподавал в Турском университете, затем был профессором публичного права в Лилльском Институте политических исследований. В 2004 году возглавил систему высшего образования в Гвиане (Académie de la Guyane), в 2007 году — систему высшего образования нескольких департаментов региона Иль-де-Франс с резиденцией в городе Кретей (Académie de Créteil). С 2006 года работал в аппарате министра высшего образования Жиля де Робьена, в 2009—2012 годах являлся генеральным директором системы школьного образования Франции при министре национального образования Люке Шателе. В июне 2013 года стал генеральным директором Высшей школы экономических и коммерческих наук.

Работа в правительствах 
17 мая 2017 года получил портфель министра национального просвещения в правительстве Эдуара Филиппа.

8 июня 2017 года в интервью изданию Le Parisien заявил о намерении вернуться с 2017—2018 учебного года к практике оставления на второй год неуспевающих учеников, которая была прекращена в 2015 году.

21 июня 2017 года сохранил прежнюю должность при формировании второго правительства Филиппа.

16 октября 2018 года в результате серии перестановок во втором правительстве Филиппа получил в своё ведение дополнительно функции министра по делам молодёжи.

6 июля 2020 года получил портфель министра национального просвещения, молодёжи и спорта в сформированном после отставки Эдуара Филиппа правительстве Кастекса (Роксана Марасиняню, занимавшая в правительстве Филиппа должность министра спорта, стала министром-делегатом спорта в подчинении Бланке).

28 сентября 2020 года выступил с предложением обусловить допуск учащихся в учебные заведения обязательным требованием одеваться «правильно» или «в республиканском стиле». Это выражение вызвало дискуссии в правовом контексте, поскольку в буквальном смысле его можно понять как требование не нарушать действующих нормативных актов о внешнем виде в общественных местах, то есть не скрывать лицо и не обнажаться чрезмерно.

16 октября 2020 года Франция была шокирована убийством в Конфлан-Сент-Онорин, где преподаватель коллежа был обезглавлен вечером на улице. В рамках своего курса свободы самовыражения он демонстрировал ученикам на занятиях карикатуры на пророка Мухаммеда, и 5 октября группа родителей подала против него судебный иск. 17 октября Бланке принял представителей преподавательского персонала и родителей учеников, заявив им, что объектом нападения стала сама Республика, и что «наше единство и наша твёрдость — единственный ответ на чудовищность исламистского терроризма».

20 мая 2022 года сформировано правительство Элизабет Борн, в котором Бланке не получил никакого назначения.

Награды 
 Кавалер ордена Почётного легиона (2011).
 Кавалер ордена «За заслуги» (2008).
 Командор ордена Академических пальм.
 Кавалер Большого креста ордена Святого Карлоса (Колумбия, 2019).

Примечания 
Комментарии

Использованная литература и источники

Ссылки 
 

Выпускники Парижского университета
Выпускники Института политических исследований
Юристы Франции
Министры образования Франции
Члены партии «Вперёд, Республика!»